Це список ігор розроблених та випущених Bethesda Softworks.

Ігри розроблені

Ігри випущені
Наступні ігри були випущені Bethesda, але розроблені зовні самої компанії. 

Списки відеоігор